Epitaphios o epitaphios logos, orazione funebre dell'antica Grecia
Epitaphios o epitaphion, l'icona di un panno usato durante la Settimana Santa nelle chiese che seguono il rito bizantino

Pagine correlate
Epitafios, una serie TV Argentina